BVT est un code qui peut signifier :
 Île Bouvet, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Aéroport international de Burlington, au Vermont, selon la  liste des codes AITA des aéroports ;
 les services de renseignement autrichiens (BVT) ;
 , un test en informatique.

Code IATA des aéroports